Frohne ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Muscheler-Frohne (* 1950), deutsche Politikerin (Grüne)
 Dietrich Frohne (1929–2017), deutscher pharmazeutischer Biologe
 Edmund Frohne (1891–1971), deutscher Verkehrswissenschaftler und Politiker
 Heinrich Frohne (1928–2021), deutscher Elektrotechniker
 Helmut Frohne (1920–1982), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Ursula Frohne, Kunsthistorikerin und Hochschulprofessorin

Siehe auch:
 Fron
 Frohn
 Frohnen